Здоле могу бити:

 Здоле (Козје), насељено мјесто у општини Козје, Република Словенија
 Здоле (Кршко), насељено мјесто у општини Кршко, Република Словенија